SREC — формат текстового ASCII файла, разработанный фирмой Motorola для хранения двоичных данных, также иногда называется Motorola S-record или S19. Формат имеет ряд преимуществ по сравнению с бинарными форматами. ASCII-файлы можно изменять с помощью текстового редактора. Кроме того, каждая запись содержит контрольную сумму, позволяющую выявить ошибки, которые были допущены во время передачи данных.

Этот формат был разработан в 1970 году для процессора Motorola 6800 и используется многими компиляторами как конечный результат работы, особенно у компиляторов для встраиваемых систем.

Аналогичное кодирование, со слегка измененным форматом ASCII файла, называется Intel Hex и используется для процессоров Intel.

Формат 
SREC файл состоит из записей, представляющих собой ASCII символы. Все шестнадцатеричные (Hex) числа записаны в виде старший байт слева. Записи имеют следующую структуру:

 Старт, один символ S.
 Тип записи, одна цифра, 0 до 9, определяет тип поля данных.
 Количество байт, две шестнадцатеричных цифры, указывающие количество байт в оставшейся части записи (адрес, поле данных, контрольная сумма).
 Адрес, четыре, шесть или восемь шестнадцатеричных цифр, определяющих начальный адрес блока данных этой записи в памяти.
 Данные, двоичные данные, закодированные шестнадцатеричными числами длиной n байт.
 Контрольная сумма, две шестнадцатеричных цифры, дополняет до FF сумму чисел полей: количество байт, адрес и данных. Необходима для проверки целостности данных.

Есть восемь типов записей, которые перечислены ниже:

Запись типа S0 содержит данные разработчика программы и не имеет отношения к программному коду. Количество записей хранится в 2-х байтном поле адреса записи типа S5. Поля адреса записей типа S7, S8, или S9 могут содержать начальные адреса программы.

Пример 
 S00F000068656C6C6F202020202000003C
 S11F00007C0802A6900100049421FFF07C6C1B787C8C23783C6000003863000026
 S11F001C4BFFFFE5398000007D83637880010014382100107C0803A64E800020E9
 S111003848656C6C6F20776F726C642E0A0042
 S5030003F9
 S9030000FC

См. также 
 Intel Hex — формат файла

Примечания

Ссылки 
 SRecord программы для работы с файлами формата SREC

Форматы файлов